Богомолец:
 Богомолец — человек, усердно молящийся Богу.

Фамилия 
 
 Богомолец, Анджей (1900—1988) — польский улан, мореплаватель и писатель.
 Богомолец, Вадим Михайлович (1878—1936) — генерал-хорунжий Украинской Державы.
 Богомолец, Лев Константинович (1911—2009) — советский и российский художник.
 Богомолец, Николай Фёдорович (1871—1951) — представитель «черниговской» ветви рода Богомольцев герба «Помян», генерал-лейтенант артиллерии, участник первой мировой и гражданской войн.
 Богомолец, Ольга Вадимовна (род. 1966) — украинская певица и врач, общественный деятель.
 Богомолец, Олег Александрович (1911—1991) — украинский патофизиолог; член-корреспондент Академии Наук СССР.
 Богомолец, Пётр Тадеуш (между 1727 и 1729 — после 1792) — стольник витебский, депутат и казначей Главного Литовского Трибунала; брат Францишека Б.
 Богомолец, Ромуальд (1782—1840) — градоначальник Витебска в 1812 году.
 Богомолец, София Николаевна (1856—1892) — русская революционерка-народница.
 Богомолец, Францишек (1720—1784) — деятель польского Просвещения; брат Петра Тадеуша.
 Богомолец-Лазурская, Наталья Михайловна (1880—1958) — украинская актриса и историк украинского театра.

См. также